
Улица Пи́лдас () — улица в Латгальском предместье города Риги, в историческом районе Дарзциемс. Начинается от перекрёстка с улицами Вестиенас и Кайбалас, проходит в восточном направлении и заканчивается перекрёстком с улицами Страуту и Илукстес.

Общая длина улицы составляет . На всём протяжении имеет асфальтовое покрытие. Движение двусторонее. На участке от начала улицы до перекрёстка с улицей Дарзциема проходят автобусы 13, 20.

Преобладает малоэтажная частная застройка; в первой половине улицы также немало зданий производственного и коммерческого назначения.

Улица Пилдас упоминается с 1932 года под своим нынешним названием, которое никогда не изменялось. Оно происходит от названия волостного центра Пилда в Лудзенском крае.

Прилегающие улицы 
Улица Пилдас пересекается со следующими улицами:

Примечания 

Улицы Дарзциемса